Mr. and Mrs. North – film del 1942 diretto da Robert B. Sinclair
Mr. and Mrs. North – film tv del 1946 diretto da Fred Coe
Mr. and Mrs. North – episodio del 1949 della serie tv Colgate Theatre diretto da Duane McKinney